Ківерниково — назва низки населених пунктів.

Росія 
 Ківерниково — село в Палехському району Івановської області.
 Ківерниково — село в Калінінському районі Тверської області.